Serio steht für:
 Serio, Fluss in der Lombardei in Italien
 Serio, historische italienische Lokomotive, siehe LVF – Serio und Oglio

Serio ist der Familienname folgender Personen:
 Suzie McConnell-Serio (* 1966), US-amerikanische Basketballspielerin und -trainerin

Siehe auch:

 Villa di Serio